Hanekam har flere betydninger:

 Hane – pryd på hovedet af en hane (hønsefugl)

 Hanekam – en frisure

 Hanekam (kage) – en form for Wienerbrød